Ма́рко Дельве́ккио (; произносится ; 7 апреля 1973, Милан) — итальянский футболист, нападающий. Наиболее известен по выступлениям за римскую «Рому» вместе с которой он стал чемпионом и обладателем суперкубка Италии 2001, а также финалистом кубка Италии 2003 года. В период с 2002 по 2013 год Марко был лучшим бомбардиром в римском дерби с 9 мячами. В составе сборной Италии Марко провёл 22 встречи, забив 4 гола. Вместе с командой он стал серебряным призёром ЕВРО-2000. После окончания игровой карьеры работает на радио и телевидении.

Клубная карьера

Ранние годы. «Интернационале» 
Воспитанник футбольной школы «Интернационале». Дебютировал Дельвеккио в составе «» 26 февраля 1992 года во второй игре четвертьфинала Кубка Италии против «Ювентуса». Марко вышел на поле на 30-й минуте первого тайма, заменив Давида Фонталана. «Интер» в дополнительное время уступил со счётом 1:2 и выбыл из дальнейшего розыгрыша. Спустя четыре дня Марко впервые появился на поле в составе «Интера» в рамках итальянского первенства заменив всё того же Фонталана на 64-й минуте матча с «Фиорентиной». Дельвеккио сразу становится одним из любимчиков президента клуба Массимо Моратти, который видит в нём будущее команды и даже заявляет в одном из интервью, что Марко не продаётся. Однако молодой Дельвеккио так и не смог закрепиться в составе. Проведя в составе «чёрно-синих» Марко был отправлен в клуб серии B «Венеция» на правах аренды. В составе «» Дельвеккио выступал один сезон после чего, отметившись тремя забитыми мячами в двадцати матчах, был отдан в аренду «Удинезе», который выступает рангом выше. Но закрепиться в составе команды Марко не удалось. За сезон он лишь семь раз появился на поле.

Возвращение Марко в «Интернационале» состоялось 25 июня 1995 года. С первых матчей сезона Марко удалось завоевать доверие наставника команды Оттавио Бьянки. Он становится игроком основного состава «». 30 ноября 1994 года Дельвеккио забил свой первый гол в серии «А». На 89-й минуте матча он поразил ворота «Реджаны». 4 июня 1994 года, в последнем туре чемпионата, забил победный гол в игре против «Падовы», что позволило «Интеру» занять итоговую шестую позицию, обеспечив участие в розыгрыше Кубка УЕФА. В новом сезоне у «Интера» сменился главный тренер. Миланцев возглавил Луис Суарес. Несмотря на то, что Дельвеккио отметился голом в ворота «Торино» 1 октября, уже в ноябре он был продан в столичную «Рому» в обмен на Марко Бранка. Сам игрок узнал о сделке находясь в расположении молодёжной сборной Италии. Он был удивлён и огорчён этим, но тем не менее всегда очень тепло вспоминал о годах, проведённых в «Интере»:

У меня прекрасные воспоминания об «Интере». Я никогда не забуду свой дебют в Кубке Италии против «Ювентуса». Я был в Виареджо, когда мне позвонили и сообщили, что я буду играть с чемпионами уровня Маттеуса и Бреме. Я был в порядке. Моратти считал меня ключевым игроком и говорил, что не собирается меня продавать и даст мне время для акклиматизации в команде.

«Рома» 
9 ноября 1995 года Дельвеккио официально стал игроком «Ромы». В новом для себя клубе Дельвеккио должен был составить атакующую мощь команды вместе с Абелем Бальбо, Даниэлем Фонсека и молодым дарованием Франческо Тотти. Однако болельщики «Ромы» поначалу не одобрили этот трансфер, не считая Дельвеккио хорошим приобретением для команды. Уже спустя месяц, 17 декабря, Марко отличился голом в выездной игре против «Наполи», но добиться стабильного места в составе так и не смог. Тренер команды Карло Маццоне продолжал доверять проверенной тройке нападающих. Начиная со второго круга чемпионата, Дельвеккио стал чаще появляться на поле. 20 апреля 1996 года Марко оформил первый в своей карьере «хет-трик». Произошло это во встрече всё с тем же «Наполи». А после дубля в ворота «Фиорентины» Дельвеккио окончательно развеял сомнения болельщиков, завершив сезон с десятью мячами в активе.

Следующий сезон сложился для Марко менее успешно в 27 матчах он лишь четырежды поразил ворота соперников в матчах против «Вероны», «Ювентуса», «Фиорентины» и «Интера». С приходом в команду Зденека Земана, Дельвеккио потерял место в составе команды, в основном выходя на замену вместо Абеля Бальбо. В первой же игре сезона 1997/98 Марко отметился голом в ворота «Эмполи», а 1 ноября 1997 года Дельвеккио забил свой первый гол в римском дерби. Его гол в игре Кубка Италии против «Удинезе» выводит римлян в четвертьфинал. Также Дельвеккио удаётся дважды поразить ворота уже полюбившейся «Фиорентины», ещё один мяч он забил в ворота «Милана», завершив сезон с семью мячами в 27 играх.

В сезоне 1998/99 «Рома» перешла на игру по схеме 4-3-3. Атакующий трезубец составили Марко Дельвеккио (в центре), Пауло Сержио и Франческо Тотти (по краям). Данная схема позволила Марко в полной мере раскрыть свой талант. С 18 голами по итогам сезона он становится лучшим бомбардиром в составе команды. Среди них «хет-трик» в ворота «Лацио» в первом, а также дубль во втором круге. Один мяч Дельвеккио забил в четвертьфинале Кубка УЕФА против мадридского «Атлетико», но это не помогло римлянам пройти дальше.

С приходом в клуб Фабио Капелло Дельвеккио играет роль второго нападающего, а роль центрального занимает только что приобретённый Винченцо Монтелла. Несмотря на смену игровой позиции Марко делает дубль в дерби с «Лацио», а также отметился дублями в играх с «Венецией» и «Удинезе». По одному разу Дельвеккио поразил ворота туринских команд «Ювентуса» и «Торино». Всего же Дельвеккио в том сезоне провёл 11 мячей, своей игрой заслучив приглашение от Дино Дзоффа в национальную сборную Италии на ЕВРО-2000.

Достижения 
 В клубе
 Чемпион Италии: 2000/01
 Обладатель Суперкубка Италии: 2001
 Финалист Кубка Италии: 2002/03
 В сборной
 Победитель молодёжного (U-21) чемпионата Европы (2): 1994, 1996
 Серебряный призёр чемпионата Европы 2000 года
 Награды
 Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2000)

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Венеция»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Асколи»